Ursache und Wirkung bezeichnen
 einen kausalen Zusammenhang, siehe Kausalität
 eine österreichische Zeitschrift, siehe Ursache & Wirkung

Siehe auch:
 Ursache (Begriffsklärung)
 Wirkung